Manso s'emploie dans les cas suivants :
 Manso est une commune de Haute-Corse.
 en tauromachie, manso, (de l'espagnol : doux, calme, paisible, apprivoisé) est un adjectif qualifiant un toro de lidia ne possédant pas la bravoure, la caste et le sens du combat nécessaires. S'oppose au taureau bravo (brave).
 Deloris Frimpong Manso (née en 1982), alias "Delay", entrepreneure, animatrice d'émissions de télévision et de radio, productrice et conférencière ghanéenne.
 Giovanni Battista Manso (1569-1645), aristocrate et poète italien.

Voir aussi
Manceau